Grand Prix Holandii 1979 (oryg. Grote Prijs van Nederland) – 12. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1979, która odbyła się 26 sierpnia 1979, po raz 24. na torze Zandvoort.

26. Grand Prix Holandii, 24. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyścig

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Holandia
1979
1979 w Holandii